Жжук (ЖЖУК) — торгова мережа супермаркетів та магазинів електроніки в Україні, що була заснована у 2011 році. 

Крім продажу електроніки, мережа також надає послуги зі встановлення програмного забезпечення, діагностики, встановлення та налаштування техніки.

Історія 
Перший магазин у Львові з'явився 21 липня 2011 року.

У лютому 2014 року в мережі було 175 торгових точок у 15 областях України.

У червні 2015 року кількість магазинів становила 202 в 16 областях України.

На грудень 2015 функціонує 215 магазинів у 21 області України.

Примітки 

Засновані в Україні 2011